Walter van den Broeck (schrijver), een Vlaams roman- en toneelschrijver
Walter Van den Broeck (architect), een Antwerps architect

Zie ook 
 Van den Broeck (doorverwijspagina)